Такмичење у трчању на 100 метара у женској конкуренцији на 23. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2015. у Гросето одржано је 16. и 17. јула на Атлетском стадиону -{l'Ekängens}- у Ешилструни у Шведској.

Титулу освојену у Ријетију 2013, није бранила Стела Акакпо из Француске јер је прешла у млађе сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 36 такмичарки из 25 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Квалификациона норма 
Требало је да квалификациону норму такмичари остваре у периоду од 1. јануара 2014. до 6. јула 2015. године.

Сатница

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2015. години 
Десет најбољих атлетичара у трци на 100 метара 2015. године до почетка првенства (16. јул 2015), имали су следећи пласман на европској ранг листи. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Резултати

Квалификације 

Квалификације су одржане 16. јула 2015. године. Такмичарке су биле подељене у 5 група. У полуфинале су се пласирале прве 4 из сваке групе (КВ) и 4 на основу резултата (кв). 
Почетак такмичења: група 1 у 11:00, група 2 у 11:07, група 3 у 11:14, група 4 у 11:21, група 5 у 11:28. 
Ветар: група 1: +2,0 м/с, група 2: +3,6 м/с, група 3: +1,9 м/с, група 4: +1,7 м/с, група 5: +0,6 м/с.

Полуфинале 
Полуфинале се одржало 16. јула 2015. године. У полуфиналу су учествовале 24 такмичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по 2 првопласиране из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв). 
Почетак такмичења: група 1 у 16:30, група 2 у 16:37, група 3 у 16:44.
Ветар: група 1: -0,8 м/с, група 2: -0,7 м/с, група 3: -0,6 м/с.

Финале 
Финале је одржано 17. јула 2015. године у 17:25. 
Ветар: -1,2 м/с.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2015. (стране од 437 до 456)
 Комплетни резултати на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2015.
Трка на 100 метара на Европском првенству у атлетици за јуниоре